Fedder
 ist eine Variante des Namens Friedrich

Fedder ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Fedder (1955–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Otto Fedder (1873–1918), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Feder
 Feeder
 Vedder
 Veder